José Velásquez puede referirse a:

 José Manuel.
 José “Pancora” Velásquez, boxeador chileno.
 José Velásquez Bórquez, militar chileno.
 José Velásquez Castillo, futbolista peruano.
 José Antonio Velásquez, pintor hondureño.
 José Francisco Velásquez (El Viejo), compositor venezolano.
 José Francisco Velásquez (El Joven), compositor y violinista venezolano.
 Ramón José Velásquez, político e historiador venezolano.